Fear Itself (englisch die Furcht selbst) steht für:

 Fear Itself, geflügeltes Wort nach Franklin D. Roosevelt, siehe Erste Amtseinführung von Franklin D. Roosevelt #Zeremonie und Rede
 Fear Itself (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Kristian Alexander 
 Fear Itself (2015), britischer Dokumentarfilm von Charlie Lyne 
 Fear Itself (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Mick Garris (2008) 
 Fear Itself (Band), US-amerikanische Rockband
 Fear Itself (Fear-Itself-Album), Musikalbum von Fear Itself (1969)
 Fear Itself (Casual-Album), Musikalbum von Casual (1994)